Лангенталь:

 Лангенталь — коммуна в Швейцарии, в кантоне Берн.
 Лангенталь — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Лангенталь — швейцарский футбольный клуб, расположенный в городе Лангенталь.